Oise je lahko:
 Oise (reka), reka v Franciji
 Oise (departma), francoski departma
 Val-d'Oise, francoski departma